Golanka peut désigner en Pologne :

 Golanka, village de la voïvodie de Mazovie
 Golanka, village de la voïvodie de Petite-Pologne